Стремено — пристрій для упирання ноги вершника у вигляді металевої дужки, що підвішується до сідла за допомогою ременя
 Стремено (стремінце) — одна зі слухових кісточок середнього вуха
 Стремено — родовий герб польської та української шляхти
 Стремено (вантовощаблевий вузол) — вид вузла, застосовуваного в альпінізмі й морській справі